Аргос-Орестикон — греческий топоним. Может означать:

 Аргос-Орестикон — город.
 Аргос-Орестикон (дим) — община.